Западный округ — административно-территориальная единица, муниципальное или иное территориальное образование.

Россия 
 Западный округ (Октябрьский район) — административная единица Белгорода.
 Западный округ — один из четырёх городских округов в Краснодаре.
 Западный округ — один из двенадцати административных округов Москвы.
 Западный управленческий округ — один из пяти управленческих округов Свердловской области.

Другие страны 
 Западный округ — один из четырёх округов Фиджи.

См. также 
 Западный район
 Западный военный округ
 Западный